Bob de Voogd (1988-) un joueur néerlandais de hockey sur gazon. 
 Hendrik Voogd (1768-1839) un peintre et graveur néerlandais.
 Willem Voogd (1988-) un acteur néerlandais.